В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Уильямсон ():

 округ Уильямсон — штат Иллинойс
 округ Уильямсон — штат Теннесси
 округ Уильямсон — штат Техас